Союз бельгийских композиторов (СБК; , ) является профессиональным объединением бельгийских композиторов, основанным в 1960 году. Организация базируется в Брюсселе.

Целью «Союза бельгийских композиторов» является поощрение и защита прав бельгийских композиторов и их работа на национальном и международном уровне. Он находится в тесном сотрудничестве с бельгийским обществом авторских прав САБАМ (SABAM) и бельгийским центром документации СЕБЕДЕМ (CeBeDeM).

Организационная структура 

Члены СБК в основном состоят из фламандских композиторов и композиторов франкоязычной части Бельгии. Управление СБК
состоит из двенадцати композиторов.

Председатели СБК:
 1960—1972: Марсель Пот (1901—1988)
 1972—1981: Виллем Пелеманс (1901—1991)
 1981—1985: Макс Вандермасбрюге (1933—2020)
 1985—1992: Виктор Легле (1915—1994)
 1992—2010: Жак Ледюк (1932—2016)
 2010—: Карл Вербракен (1950)

Ссылки 
 Unie van Belgische Componisten-Union des Compositeurs Belges   
 belgian centre for music documentation 
 

Музыкальные организации
Музыка Бельгии
Бельгия